Alelises puede referirse a: 
 el nombre común de la planta Cheiranthus cheiri
 el nombre común de la planta Matthiola incana